Cize è il nome di alcuni comuni francesi:

Cize – Ain
Cize – Giura